Kilbe bezeichnet:
 das Kilbesingen
 Kilbe (Berg) (631,5 m), einen Berg des Auer Ederberglands westlich von Berghausen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW